Místní výbor může označovat různé výbory s lokálně specifickou působností: 
 možný alternativní název pro výbor zastupitelstva se stejnými právy a pravidly jako osadní výbor podle českého Zákona o obcích 128/2000 Sb., zahrnutý v tomto zákoně pod legislativní zkratku osadní výbor. 
 místní výbor, místní orgán veřejné správy ve 20. letech 20. století
 místní orgány různých politických stran nebo zájmových organizací. 

Výbory v politice